

Architektura 
 Kapinos – profil nadany dolnej powierzchni gzymsu wymuszający na spływającej wodzie deszczowej opadanie przed licem budynku

Osoby 
 Fryderyk Kapinos – samorządowiec, wiceprezydent Mielca w latach 2007–2010
 Tom Kapinos – amerykański scenarzysta i reżyser filmowy
 Wojciech Kapinos – polski architekt
 Wojciech Kapinos (młodszy) – polski architekt